L'Œuvre d'art est une nouvelle d'Anton Tchekhov (1886) ;
 L'Œuvre d'art est une bande dessinée néerlandaise de Henk Kuijpers (1976).

Voir aussi 
 Œuvre d'art